Милан Тубић (Београд, 24. април 1984)  је српски филмски, позоришни и гласовни глумац.

Филмографија 

|-
| 2007. || Божићна печеница ||
|-
| 2010−2011. || Бела лађа || Амбасадоров лекар
|-
| 2015. || Панта Драшкић цена части || Кожарски
|-
| 2016. || Андрија и Анђелка || Психотерапеут / Потенцијални станар
|-
| 2017. || Војна академија || Скинхед 1
|-
| 2020. || Тајне службене србије || Мајор Поповић
|-
| 2021. || -{The Outpost}- || -{Kahvi Man}-
|}

Улоге у синхронизацијама

Референце

Спољашње везе 

 

Глумци из Београда
Српски глумци
Српски гласовни глумци